Dunkerton (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
 Dunkerton (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset